Die Saison 1998/99 der Wysschaja Liga war die siebte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen dem Russischen Eishockeyverband und den Vereinen gründete dieser ausschließlich für die Saison 1998/99 eine eigene Liga, sodass in der eigentlichen Wysschaja Liga nur zehn Mannschaften am Spielbetrieb teilnahmen.

Modus 
Jede Mannschaft der Wysschaja Liga bestritt vier Spiele gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft jeweils 36 Spiele betrug. Die sechs besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Qualifikationsrunde um den Aufstieg in die Superliga. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 

1998
Eishockeysaison 1998/99